Моншаблон — фамилия:

 Моншаблон, Альфонс (1835—1907) — французский художник.
 Моншаблон, Жан (1854—1904) — французский художник.  
 Моншаблон, Эдуард (1879—1914) — французский художник, сын Альфонса Моншаблона.

См. также 
 Шаблон